The Red Pony steht für:

 The Red Pony, Erzählung von John Steinbeck (1933), siehe Der rote Pony und andere Erzählungen 
 The Red Pony, Originaltitel von Gabilan, mein bester Freund, US-amerikanischer Film von Lewis Milestone (1949)
 The Red Pony, Originaltitel von Das letzte Wort hat Tilby, US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Totten (1973)